Untereinheit steht für:
 Unterteilung einer Maßeinheit
 Protein-Untereinheit
 Untereinheit (Chemie), Atomgruppe